La salsa marrón dependiendo del contexto culinario puede referir a diversos tipos de salsas:
 Salsa marrón obtenida directamente de un caldo de carne o glaze muy empleado en las cocinas de Francia así como en Escandinavia. 
 La salsa especial denominada steak sauce: 
 La salsa HP
 Una de las más conocidas en EE. UU. es la A1 Steak Sauce.

En las cocinas asiáticas 
 Salsas gravy.
 A las salsas basadas en salsa de soja.
 A la salsa de ostras.
 A la salsa teriyaki